Amel Ćosić – calciatore lussemburghese
 Bora Ćosić – scrittore serbo
 Branimir Ćosić – scrittore serbo
 Dobrica Ćosić – politico e scrittore jugoslavo
 Jadranka Ćosić – ex cestista jugoslava
 Marko Ćosić – calciatore croato
 Krešimir Ćosić – cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo